Pomatoceros ares är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Pomatoceros ares ingår i släktet Pomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ares